Pawnee é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
 Condado de Pawnee (Kansas)
 Condado de Pawnee (Nebraska)
 Condado de Pawnee (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos